Жозе́ Ре́жиу (имя при рождении Жозе́ Мари́я душ Рейш Пере́йра, , 17 сентября 1901, Вила-ду-Конди — 22 декабря 1969, там же) — португальский писатель, крупнейший представитель второй волны португальского модернизма.

Биография 

В 1925 году окончил лиценциатуру по романской филологии в Коимбре. Его диссертация, где впервые в полную величину были представлены Фернандо Пессоа и Мариу де Са-Карнейру, была опубликована в 1941 году под заглавием «Малая история современной португальской поэзии» и получила значительную известность. С 1927 года выступал в Португалии и Франции с лекциями о португальском модернизме. Один из основателей влиятельного литературно-художественного журнала Presença («Явь», 1927—1940, вышло 54 номера). Преобладающую часть жизни (1928—1967) провёл в Порталегри. Был страстным коллекционером произведений искусства.

Скончался от инфаркта. В 1971 году в Порталегри открыт музей Жозе Режиу.

Произведения

Поэзия 
 1925 — Стихи Бога и дьявола / Poemas de Deus e do Diabo
 1929 — Биография / Biografia
 1935 — As Encruzilhadas de Deus
 1945 — Фаду / Fado (1941), Mas Deus é Grande
 1954 — A Chaga do Lado
 1961 — Сын человеческий / Filho do Homem
 1968 — Cântico Suspenso
 1970 — Лёгкая музыка / Música Ligeira
 1971 — Colheita da Tarde

Художественная проза 
 1934 — Jogo da Cabra-Cega
 1941 — Davam Grandes Passeios aos Domingos
 1942 — Принц Ослиные Уши / O Príncipe com Orelhas de Burro (экранизирован в 1980 году)
 1945—1966 — Старый дом / A Velha Casa
 1946 — Женские истории / Histórias de Mulheres (частично экранизированы в 1986 году)
 1962 — Há Mais Mundos

Эссе 
 1936 — Críticas e Criticados
 1938 — António Botto e o Amor
 1940 — Em Torno da Expressão Artística
 1952 — Течения и фигуры в современной португальской поэзии / As Correntes e as Individualidades na Moderna Poesia Portuguesa
 1964 — Ensaios de Interpretação Crítica
 1967 — Три эссе об искусстве / Três Ensaios sobre Arte
 1977 — Páginas de Doutrina e Crítica da Presença

Драмы 
 1940 — Иаков и ангел / Jacob e o Anjo
 1947 — Бенильда, или Богоматерь / Benilde ou a Virgem-Mãe (экранизирована Мануэлом де Оливейра в 1975 и 1991 годах)
 1949 — Король Себастьян / El-Rei Sebastião (экранизирована Мануэлом де Оливейра в 2004 году)
 1954 — Спасение мира / A Salvação do Mundo
 1957 — Três Peças em Um Acto

Признание 
Премия крупнейшей газеты Diário de Notícias (1966). Национальная поэтическая премия (1970, посмертно). По нескольким его произведениям снял фильмы Мануэл де Оливейра.

В 1965 году Амалия Родригеш записала на диске «Португальское фаду» Жозе Режиу (музыка Алайна Олмана). Это фаду из первой книги Режиу написано в соответствии с давними традициями фаду – особого жанра португальской песни, появившегося на улицах Лиссабона  во второй половине XIX века вначале как песни моряков. В различном исполнении оно до сих пор является одним из самых любимых, не только в Португалии, но и во всём мире. В нём  поёт сама «саудаде» португальской нации. Думаю, что любовь народа к «Португальскому Фаду» опровергает  утверждения тех, кто считает: для современной Португалии это слово потеряло прежнее магическое значение.

Португальское фаду

Когда родилось ты, фаду, 
Был штиль две недели кряду, 
Разгладил он ширь морскую. 
Тогда родилось то слово, 
В груди моряка молодого, 
На вахте он пел тоскуя, 
На вахте он пел тоскуя.

Какое же это чудо, 
Мой край в долине цветущей! 
Испании берег рыжий 
Не видишь ли ты отсюда? 
И отмелей португальских? 
Ослеп я от слёз, не вижу.

Слова его с губ летели 
На одной каравелле 
Закатною кровью алой. 
Те губы о доме пели, 
На них поцелуи сгорели, 
Лишь море их целовало, 
Лишь море их целовало.

Прощай, Мария, с тобою 
Мы верить будем удаче. 
И я обещаю ныне: 
Пойдём с тобой к аналою, 
Коль Бог, порешив иначе, 
Не скроет меня в пучине.

И звучало другое фаду 
В тихий вечер, что нёс отраду, 
И светилось небо, ликуя, 
На другой каравелле слово 
Рвалось с губ моряка другого, 
На вахте он пел тоскуя, 
На вахте он пел тоскуя.

Переводы на русский язык
 Из  португальской поэзии ХХ-XXI веков: традиция и поиск //«Иностранная литература». Перевод и вступление И. Фещенко-Скворцовой – 2017. – № 4. – С. 107-125.  ISSN: 0130-6545.
 И. Фещенко-Скворцова. Эссе: Из португальской поэзии ХХ — XXI веков: Жозе Режиу, Мануэл Алегре // Поэзия.ру.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Центра исследований творчества Жозе Режиу
  Сайт дома-музея в Порталегри
 José Régio. As Tormentas.
  Жозе Режиу на сайте IMDB
 Марка, посвящённая Жозе Режиу, 2011

Писатели Португалии
Поэты Португалии
Драматурги Португалии
Эссеисты Португалии
Умершие от инфаркта миокарда
Литераторы, известные под псевдонимами
Эссеисты по алфавиту